TMM steht für:
 Turkmenistan-Manat, die Währung Turkmenistans
 Toyota Motor Manufacturing USA, ein ehemaliger Name eines Automobilherstellers aus Georgetown, Kentucky
 Transportacion Maritima Mexicana, eine mexikanische Reederei
 TMM-1, eine jugoslawische Panzerabwehrmine
 Sowjetische bzw. russische Schnellbrückensysteme, siehe:
 TMM
 TMM-3
 TMM-6

TM-M steht für:
 , turkmenische Provinz (ISO-3166-2-Code)

Abkürzung